Zamożny obywatel miasta Warszawy, kupiec i inwestor Wawrzyniec Mikulski posiadał w XIX wieku kilka kamienic w Warszawie:
 kamienicę Mikulskiego przy ulicy Bielańskiej 1 (według projektu Antonio Corazziego),
 kamienicę Mikulskiego przy Nowym Świecie 53 (róg ulicy Wareckiej 2/8),
 kamienicę Mikulskiego przy Nowym Świecie 55.